Anita Borazanian é uma cantora, compositora, letrista, poeta e atriz de música popular brasileira.

Biografia 
Provém dalguma família musicalmente inclinada de raízes armênias.

Discografia 
 Confidências

Atrizes de São Paulo (estado)
Brasileiros de ascendência armênia
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Letristas de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Poetas do estado de São Paulo